Анато́лий Давы́дов:
 Давыдов, Анатолий Васильевич (род. 1934) — учёный-химик.
 Давыдов, Анатолий Викторович (род. 1953) — советский и российский футболист, тренер.
 Давыдов, Анатолий Захарович (1923—2009) — российский советский график и живописец.